Lydda awarensis är en insektsart som beskrevs av Van Stalle 1986. Lydda awarensis ingår i släktet Lydda och familjen Derbidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Halvvingar
awarensis